Хироно:
 Хироно (Иватэ) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Кунохе префектуры Иватэ.
 Хироно (Фукусима) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Футаба префектуры Фукусима.
 Хироно, Мэйзи (род. 1947) — американский политик, член Демократической партии, сенатор США от штата Гавайи.